Bob Bryan e Mike Bryan erano i campioni in carica dal 2019, ma si sono ritirati dal tennis professionistico nell'agosto 2020.

In finale Nikola Mektić / Mate Pavić hanno sconfitto in finale Daniel Evans / Neal Skupski con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinale)

  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno) 
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (primo turno) 
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinale) 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)

Wildcard 

  Steve Johnson /  Sam Querrey (primo turno)
  Sebastian Korda /  Michael Mmoh (quarti di finale)

  Nicholas Monroe /  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2021